Magnus Eriksson kan henvise til:
Magnus Eriksson (fodboldspiller) (født 1990), svensk fodboldspiller
Magnus Eriksson (tidl. fodboldspiller), svensk fodboldspiller
Magnus Eriksson (ishockey) (født 1973), Svensk ishockeymålmand
Magnus Eriksson af Sverige (1316–1374), Konge af Sverige, Konge af Norge, Hersker af Skåne